Grand prix Osijek, odnosno Velika nagrada Osijeka je međunarodno natjecanje u športskoj gimnastici koje se održava u Osijeku.

Lista pobjednika

Natjecanje
2009.-danas FIG Artistic Gymnastics World Cup

Rang natjecanja
2011.-'19. World Challenge Cup
2010. ??
2009. World Cup Category A
- kvalifikacije po spravama održane su na svakom izdanju

Vrsta natjecanja
2009.-danas C III

Naziv natjecanja
2018.-'19. DOBRO World Cup
2011.-'17. Grand prix Osijek - Žito Challenge Cup
2010. Žito Grand prix Osijek
2009. Osijek Grand prix 

Legenda
= (uz ocjenu); ukoliko je drugoplasirani imao istu ocjenu kao i pobjednik

Muškarci

Žene

Statistika (2019.)

Ostalo
Ovo nije prvo natjecanje Svjetskog gimnastičkog kupa koje se održava u Hrvatskoj. Još 1982. u Zagrebu odvilo se natjecanje Svjetskog kupa u športskoj gimnastici, koje je tada bilo pozivno natjecanje. 

Na ručama je Li Ning bio treći.

Na dvovisinskim ručama Bicherova i Yurchenko podijelile su drugo mjesto.

Vidi
 Hrvatski gimnastički savez

Bilješke

Vanjske poveznice
Službena stranica natjecanja

Izvori

https://gymnasticsresults.com/archive/
https://gymnasticsresults.com/archive/worldcup.html

Gimnastika u Hrvatskoj
Šport u Osijeku
Svjetska gimnastička natjecanja
Međunarodna športska natjecanja u Hrvatskoj